De CECAFA Cup 1983 was de 11e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 12 tot en met 26 november 1983 en werd gehouden in Kenia. Het thuisland won het toernooi voor de vierde keer in de geschiedenis door in de finale Zimbabwe te verslaan (1–0). Oeganda werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1983 op rsssf

Voetbal in 1983
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia